Der Begriff Rapidität hat mehrere Bedeutungen:
 in der gehobenen Umgangssprache so viel wie Schnelligkeit
 Rapidität (Soziologie)
 Rapidität (Physik), alternatives Maß für Geschwindigkeit

Siehe auch